Busbanzá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Busbanzá (ort), Boyacá, 
 Busbanzá (kommun), Boyacá,